

Cinema 
 The Carpenter – film del 1913 diretto da Wilfrid North
 The Carpenter – film del 1988 diretto da David Wellington

Musica 
 The Carpenter – singolo dei Nightwish del 1997
 The Carpenter – album dei The Avett Brothers del 2012

Pagine correlate 
 Carpenter